Шимчак — українське, білоруське (Шымчак) і польське (Szymczak) прізвище. Може походити від зменшувальної форми польського імені «Szymon»

Персоналії 
 Анджей Шимчак (1948—2018) — польський гандболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор-1976.
 Збігнєв Шимчак (* 1952) — польський шахіст і тренер.
 Ришард Шимчак (1944—1996) — польський футболіст.
 Шимчак Сергій Іванович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня
 Філіп Шимчак (* 2002) — польський футболіст.

Див. також 
 Шимчик
 Шимчук
 Шимко
 Шимкович

Примітки 

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища
Прізвища на -ак